Хинтершмидинг () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Фрайунг-Графенау. Подчиняется управлению Хинтершмидинг.  Население составляет 2534 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 21,04 км². Официальный код  —  09 2 72 126.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии